Pascoal I é um nome comum a vários chefes religiosos:

 Papa Pascoal I (817 - 824);
 Antipapa Pascoal I (687 - 692).

Desambiguação